Ismael 'Isma' López Blanco  (Pamplona, 29 de janeiro de 1990) é um futebolista espanhol que atua como lateral-esquerdo ou ponta-esquerda. Atualmente joga no Tenerife.

Carreira 
Isma López começou a carreira no Athletic Bilbao.

Ligações externas 

 
 
 

Naturais de Pamplona
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Deportivo Lugo
Futebolistas do Athletic Club
Futebolistas do Real Sporting de Gijón
Futebolistas do AC Omonia
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife